Le terme Express peut faire référence, selon le domaine :

Informatique 
En informatique :
 Cisco Unified Communications Manager Express : version allégée de Cisco Unified Communications Manager destinée aux petites entreprises souhaitant développer une infrastructure de téléphonie IP.
 Digital video express : tentative de système de location par Internet de la société Circuit City aux États-Unis.
 EXPRESS : langage informatique de spécification de données.
 EXpress : logiciel de testabilité développé par EADS Defense & Security.
 Final Cut Express : logiciel de montage vidéo non linéaire distribué par Apple.
 Logic express : version allégé du logiciel de MAO Logic Pro, distribué par Apple.
 Microsoft Visual Studio Express : ensemble d'environnement de développement intégré gratuit développé par Microsoft, version allégée de Microsoft Visual Studio.
 Mobile PCI-Express Module : abrégé MXM, il s'agit d'un format de carte graphique pour ordinateurs portables
 Oracle Application Express : environnement de développement plus communément appelé ApEx permettant de créer des applications de type web pour accéder directement aux bases de données Oracle.
 Outlook Express : client propriétaire de courriel et de groupes de nouvelles installé par défaut avec le système d'exploitation Microsoft Windows.
 PCI Express : standard informatique développé par Intel et introduit en 2004.
 Express.js, un framework basé sur Node.js

Transports 
Dans le domaine des transports :

Transport ferroviaire 
 En transport ferroviaire, Express désigne un type de train se distinguant de l'omnibus par le fait qu'il ne dessert que les stations principales de son parcours.
 Réseau ferré :
 Transport express régional : plus connu sous son sigle TER, il s'agit du service régional de transport ferré de personnes en France.
 Regionalexpress : service régional de transport ferré de personnes en Allemagne et en Autriche.
 Réseau express régional : terme générique désignant un réseau ferré de transport en commun desservant une région fortement urbanisée. Page d'homonymie.
 Lignes internationales :
 Intercity-Express : lignes premium de la Deutsche Bahn circulant en Allemagne, Autriche et Suisse.
 Orient-Express : train de luxe ayant relié entre 1883 et 1977 Paris, Vienne et Constantinople/Istanbul. Il est remplacé par le Venise-Simplon-Orient-Express.
 Samjhauta Express : "train de l'amitié', ligne ferroviaire qui relie Delhi en Inde à Lahore au Pakistan.
 Sud-Express : service de train international qui relie Paris à la péninsule ibérique.
 Trans-Europ-Express : trains de voyageurs européens de prestige, rapides et exclusivement de  classe, mis en place à partir de 1957 et disparus peu à peu à partir du milieu des années 1980.
 Lignes ou réseaux nationaux :
 Corée du Sud :
 Korea Train Express : système de trains à grande vitesse de la Corée du Sud.
 États-Unis :
 Acela Express : trains à grande vitesse circulant entre Washington et Boston via New York et Philadelphie, service spécial d'Acela pour l'Amtrak.
 Lignes express du métro de New York : certaines lignes du métro de New York ont un cadencement spécial, comme la Flushing express (ligne 7), etc.
 France :
 Arc Express : projet de ligne de rocade ferrée de banlieue à Paris.
 CDG Express : projet de liaison ferroviaire en France, entre la gare de l'Est à Paris et l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle.
 Gentiane express : circuit touristique qui reprend partiellement l'ancienne ligne Bort-les-Orgues - Neussargues dans le Cantal.
 Lézard' express régionale : ligne de TER exploitée par la CTPO et la SNCF.
 Réseau express de l'aire urbaine lyonnaise : projet de réseau, connu sous son acronyme REAL, devant desservir l'agglomération lyonnaise, en France.
 Rhônexpress : projet de liaison rapide entre le centre de Lyon et l'Aéroport de Lyon-Saint-Exupéry.
 Italie :
 Leonardo Express : train express reliant l'aéroport FCO (Léonard de Vinci) à la gare de Rome-Termini à Rome.
 Japon :
 Narita Express : ligne de Japan Railways, qui relie l'Aéroport international de Narita à plusieurs stations de Tōkyō.
 Tsukuba Express : ligne du réseau japonais Metropolitan Intercity Railway Company qui relie la station de Akihabara à Chiyoda.
 Royaume-Uni :
 Gatwick Express : service de navette ferroviaire offrant un service cadencé entre la gare de Londres Victoria et l'aéroport de Gatwick.
 Heathrow Express : service de trains desservant l'aéroport d'Heathrow à partir de la gare de Paddington à Londres.
 National Express East Anglia : marque commerciale de l'entreprise London Eastern Railway Ltd. qui remplaça le nom de marque "one".
 Nottingham Express Transit : réseau de tramway desservant l'agglomération de Nottingham.
 Suède :
 Arlanda Express : liaison ferroviaire qui relie le centre de Stockholm à l'aéroport international d'Arlanda.
 Suisse :
 Bernina express : train en Suisse dans le canton des Grisons qui va de Coire ou de Davos ou de Saint-Moritz à Tirano en Italie.
 Glacier Express : train direct en Suisse qui va de St-Moritz à Zermatt.
 Réseau Express Vaudois : réseau régional du canton de Vaud, en Suisse.
 Type de voiture de chemin de fer :
 Voiture Express Nord : voiture de chemin de fer métallique à bogies et portières latérales de la Compagnie du Nord, dont la caisse et les fenêtres présentent un galbe caractéristique.
 Catastrophes ferroviaires :
 Attentat du Samjhauta Express : attentat perpétré le  contre le Samjhauta Express, par le terrorisme islamiste.
 Attentat de l'Italicus Express : attentat perpétré le  contre l'express Rome-Brenner, vraisemblablement lié groupe néofasciste Ordine Nero.

Transport routier 
Dans les  transports routiers :
 Voie :
 Red Ball Express : système de convoyage routier mis en œuvre par les forces alliées après la percée marquant la fin de la bataille de Normandie.
 Tangjin Express : autoroute chinoise qui relie Tangshan (province du Hebei) à Tianjin.
 Voie expresse : route de type autoroutier avec chaussées séparées d'au moins deux voies dans chaque direction et comportant des accès dénivelés (échangeurs, pas d'accès direct). Avec des exemples pour mémoire :
 Rocade express de Rabat :  voie de  contournant la ville de Rabat, au Maroc.
 Voie express n°1 - Route du Normandie : voie en Nouvelle-Calédonie autour de Nouméa.
 Véhicule :
 Renault Express : véhicule utilitaire du constructeur français Renault, prédécesseur du Renault Kangoo.
 Transports en commun :
 Airport Express : bus interurbain qui relie la gare de Charleroi-Central à l'aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud, exploité par le TEC Charleroi.
 Amigo Express : service de covoiturage canadien.
 Express (Québec) : type de lignes de bus desservant aux heures de pointe les stations importantes de la ville de Québec.
 lignes Express en Île-de-France : lignes d'autobus et d'autocars longue distance ou avec un nombre d'arrêts réduits organisées par Île-de-France Mobilités. 
 Orléans Express : compagnie de transport par autocar ayant commencé ses activités en juillet 1990 au Québec.
 Seine-et-Marne Express : réseau de bus départemental de Seine-et-Marne.
 Semitan Express' : trois lignes de bus de l'agglomération nantaise, gérées par la Semitan.

Transport maritime et fluvial 
Dans le cadre du transport maritime et fluvial :
 Bateaux :
 Aeolos Express : ferry naviguant entre les ports grecs.
 Colombo Express : un des plus grands porte-conteneurs naviguant à ce jour.
 Corsica Express : série de ferries de Corsica Ferries, comportant ce navire premier du nom (rebaptisé Sardinia Express), et les sister ships Corsica Express Seconda et Corsica Express Three.
 , plusieurs bateaux britanniques.

 Mega Express :  nom donné à une série de ferries de Corsica Ferries, dont celui-ci est le premier du nom. Il a pour sister ship Mega Express Two, et pour frère de baptême Mega Express Three, Mega Express Four, Mega Express Five.

 Mistral Express : ferry de la SNCM.
 Modern Express : roulier de transport de marchandises.
 Normandie express :  ferry catamaran rapide qui appartient à Brittany Ferries.
 Compagnies :
 Express côtier : francisation de lHutrigruten (en norvégien : ), service régulier de navires reliant les villes côtières norvégiennes, depuis 1893.
 Morlenn Express : filiale de la Compagnie nationale de navigation, elle assure la "transrade" à Brest.

Transport aérien 
Dans les transports aériens :
 Aéronef :
 Bombardier Global Express : avion d’affaires à réaction à très longue portée du constructeur aéronautique canadien Bombardier.
 Express Mureaux : sous ce nom, un avion bombardier Vickers Vimy fut utilisé comme avion commercial de transport de personnes par la Compagnie des Grands Express Européens durant les années 1920.
 Compagnie aérienne :
 Air Antilles Express : compagnie aérienne française, basée en Guadeloupe.
 Air Express Algeria : compagnie aérienne algérienne.
 Air Express Ltd : ancienne compagnie aérienne cargo australienne.
 Alitalia Express : compagnie aérienne italienne, filiale d'Alitalia, fondée le .
 Blu-Express : compagnie à bas coûts, filiale de la compagnie italienne Blue Panorama Airlines.
 Cabo Verde Express : compagnie aérienne des îles du Cap-Vert.
 Dutch Antilles Express : compagnie aérienne basée aux Antilles néerlandaises.
 European Air Express : ancienne compagnie aérienne allemande, basée à Mönchengladbach.
 Germania Express : compagnie aérienne allemande à bas coûts.
 Hapag-Lloyd Express : compagnie aérienne allemande à bas coûts.
 Highland Express : compagnie aérienne écossaise basée sur l'aéroport international de Glasgow Prestwick.
 Hong Kong Express Airways : compagnie aérienne basée à Hong Kong.
 Iceland Express : compagnie aérienne islandaise à bas coûts, qui a commencé ses opérations en 2003.
 JAL Express :  compagnie aérienne japonaise, filiale de Japan Airlines (JAL).
 Linkair Express : compagnie aérienne cargo italienne.
 Regional Express : compagnie aérienne régionale australienne.
 Royal Air Maroc Express : compagnie aérienne filiale à 100 % du groupe Royal Air Maroc.
 Rwandair Express : compagnie aérienne rwandaise, basée à Kigali.
 South African Express Airways : compagnie aérienne sud-africaine, filiale de South African Airways.
 SunExpress : compagnie aérienne germano-turque.
 United Express : nom sous lequel sept compagnies aériennes régionales américaines opèrent pour United Airlines.
 US Airways Express : nom sous laquelle plusieurs compagnies aériennes régionales américaines opèrent en association avec US Airways.
 Virgin Express : compagnie aérienne belge, à bas coûts, du groupe SN Air Holding.
 Yangtze River Express :  compagnie aérienne cargo chinoise.

Transport par câble 
 Alpin Express : téléphérique débrayable de type 3"S" reliant Saas-Fee et Felskinn
 Vanoise Express : ensemble de deux téléphériques qui relie depuis décembre 2003 les domaines skiables des Arcs et de La Plagne.

Transport postal 
 France Express : réseau national français de transport de colis.
 Pony Express : service postal mis en place dans l'ouest américain en service entre  et . Son nom est à l'origine de divers sujets détaillés sur la page .
 TNT Express : entreprise néerlandaise de service de livraison de documents, de colis et de fret palettisé.

Entreprises de transport 
 Chef Express : marque commerciale avec laquelle intervient le groupe italien Cremonini SpA dans les services de restauration rapide à bord des trains de toute l'Europe.
 FedEx : entreprise américaine spécialisée dans le transport aérien international de fret. FedEx est l'abréviation syllabique du nom original de la compagnie, Federal Express.
 National Express Group : groupe de transport britannique exploitant des lignes de bus et de trains.
 Phoenix Europe Express SA : entreprise française de transport et de logistique (route, maritime et aérien).
 TransPennine Express : entreprise ferroviaire britannique exploitant une concession voyageurs régionale  dans le nord de l'Angleterre.

Programmes spatiaux 
Plusieurs engins spatiaux ont utilisé le terme express :
 Express un satellite nippo-allemand utilisé pour des expériences de microgravité
 Ekspress une série de satellites de télécommunications russes
 ORBITAL EXPRESS un couple de satellites américains expérimentaux destinés à mettre au point des techniques de maintenance et de réparation de satellites en orbite 
 ExPRESS Logistics Carrier une plateforme non pressurisée installée sur la Station spatiale internationale
 Mars Express : mission spatiale de l'Agence spatiale européenne lancée en 2003, destinée à l'étude de Mars.
 Venus Express : mission spatiale sœur de la précédente, lancée en 2005, cette fois-ci à destination de Vénus.

Presse 
Dans le domaine de la presse :
 Groupe L'Express : groupe de presse français.
  : titre de plusieurs publications, détaillées sur cette page d'homonymie, avec pour mémoire :
 Le Vif/L'Express : hebdomadaire d’information en Belgique francophone.
 New Musical Express : journal hebdomadaire musical illustré britannique édité par IPC Media filiale britannique de Time Warner.
 Daily Express et sa version dominicale Sunday Express, tabloïds britanniques. 
 Shanghai express :  ancienne revue mensuelle française sur les polars, publiée par les Éditions de la Bibliothèque noire.

Littérature 

 Boréal-express : livre pour enfant publié en 1985 écrit et illustré par Chris Van Allsburg.
 Le Crime de l'Orient-Express :  roman policier écrit par Agatha Christie et publié en 1934.
 Les Dames du Méditerranée-Express : série de trois romans de Juliette Benzoni parus de 1990 à 1993.
 Échec à l'Orient-Express : cinquième roman d'Ian Fleming, paru pour la première fois en France en 1960 sous ce titre, mais reprenant bientôt sa traduction littérale : Bons baisers de Russie.
 Express : nouvelle italienne de Dino Buzzati, parue dans le recueil Les Sept Messagers en 1969.
 Galaxy Express 999 : manga de Leiji Matsumoto, publié par Shogakukan au Japon de 1977 à 1981. Il est à l'origine de plusieurs dérivés (voir ).
 Midnight Express : film britanno-américain réalisé par Alan Parker, sorti en 1978.
 Les Passagers du Roissy-Express :  journal de bord écrit par François Maspero, photographié par Anaïk Frantz, paru en 1990.
 Le Pony Express :  album de la série des Lucky Luke.
 Poudlard Express : train imaginaire du monde de Harry Potter.
 Rhum express : deuxième roman de Hunter S. Thompson, publié en 1998.

Cinéma 

 Alberto Express : comédie française réalisé par Arthur Joffé sortie en 1990.
 Avalanche Express : film anglais de 1979, réalisé en grande partie par Mark Robson, mais remplacé à sa mort en  par Monte Hellman.
 Bhopal Express : film indien sorti en 1999.
 Café express : film italien tourné par Nanni Loy en 1980.
 Chungking Express : film hong-kongais réalisé par Wong Kar-wai, sorti en 1994.
 Le Crime de l'Orient-Express : film britannique inspiré du roman d'Agatha Christie, réalisé par Sidney Lumet, sorti sur les écrans en 1974.
 Délire Express ou Ananas Express au Québec (Pineapple Express) : film américain réalisé par David Gordon Green, sorti en 2008.
 L'Énigme du Chicago Express : film américain de Richard Fleischer sorti en 1952.
 L'Express du colonel Von Ryan : film américain de Mark Robson sorti en 1965.
 Galaxy Express 999 : film d'animation japonais réalisé par Rintaro, sorti en 1979.
 L'Inconnu du Nord-Express : film réalisé par Alfred Hitchcock, sorti en 1951.
 Millionaire Express : film hongkongais de Sammo Hung sorti en 1986.
 Pacific Express : film américain réalisé par Cecil B. DeMille, sorti en 1939.
 Pékin Express : film américain réalisé par William Dieterle, sorti en 1951.
 Le Pôle express : film d'animation américain réalisé par Robert Zemeckis, sorti en 2004, inspiré du livre Boréal-express.
 Red Ball Express : Films américain de Budd Boetticher, sorti en 1952.
 Rome Express : film britannique de Walter Forde, sorti en 1932.
 Rome Express : film de Christian Stengel sorti en 1950.
 Shanghaï Express : film américain réalisé par Josef von Sternberg, sorti en 1932.
 Sherlock Holmes attaque l'Orient-Express : film de Herbert Ross sorti en 1976.
 Sugarland Express : film américain réalisé par Steven Spielberg en 1974.
 Super Express 109 : film japonais de Junya Satō sorti en 1975.
 Terreur dans le Shanghaï express : film britanno-espagnol d'Eugenio Martín, sorti en 1973.
 The Express : film américain réalisé par Gary Fleder en 2008.
 Transamerica Express : film américain de Arthur Hiller en 1976.
 Trans-Europ-Express : film français d'Alain Robbe-Grillet, sorti en 1966.

Télévision 

 Commando express : téléfilm américain, réalisé par David Jackson en 1993.
 Correspondant express : série télévisée australienne, diffusée en 2004.
 Coup de foudre dans l'Orient-Express : téléfilm britannique réalisé par Lawrence Gordon Clark en 1985.
 L'Équipée du Poney Express : série télévisée américaine en 68 épisodes, créée par Ed Spielman et diffusée entre 1989 et 1992 sur ABC.
 France Europe Express : émission de télévision politique française diffusée en simultané sur France 3 et France Info entre 1997 et 2007.
 Get Ed : livraison express : série télévisée d'animation 3D américaine, diffusée en 2005-2006 sur ABC Family.
 Métal express : magazine musical diffusé sur M6 en France entre 1991 et 1996.
 Pékin Express : jeu télévisé de télé réalité, diffusé sur M6 en France depuis 2006.
 Pekin Express : émission télévisée identique aux précédentes, diffusée en Espagne sur Cuatro.
 Peking Express : émission hollando-belge inventée en 2004.
 Planet Express : service de livraison interplanétaire, cadre de la série d'animation Futurama.
 Toon Express : émission pour la jeunesse luxembourgeoise et française diffusée sur RTL9.

 Jeux vidéo 
 Agatha Christie : Le Crime de l'Orient Express : jeu vidéo d'aventure pointer-et-cliquer adapté du roman d'Agatha Christie.
 Bozo View Express : jeu de simulation ferroviaire gratuit réalisé par Takashi Kojima.
 Goofy's Railway Express : jeu vidéo éducatif sorti en 1989 sur Mega Drive.
 Taz Express : jeu de plates-formes sorti en 2000 sur Nintendo 64.
 The Last Express : jeu d'aventure créé par Jordan Mechner et sorti en 1997 sous DOS, Mac OS et Windows.
 TurboExpress : nom aux États-Unis de la console de jeux vidéo portable PC-Engine GT, sortie en 1991.

 Musique 

 Album 

 Trans-Europe Express : album du groupe Kraftwerk sorti en mai 1977.

 Chanson 

 Express : chanson de l'album Burlesque de Christina Aguilera ;
 Express Yourself : second single issu de l'album Like a Prayer de Madonna, sorti en mai 1989.

 Label 

 Blues Express Records : label de musique indépendant américain ;
 Nova Express : label de musique indépendant basé à Chagny, en Saône-et-Loire.

 Groupe 

 B.T. Express : groupe de disco et de funk des années 1970 ;
 Dream Express : groupe belge des années 1970 ;
 Poney Express : groupe musical français, dont le premier album est sorti en 2008 ;
 S'Express : groupe électro britannique des années 1980, également connus sous le nom de Victim Of the Ghetto.
 TH-Express : groupe de musique électronique italien de dance des années 1990.

 Autres 

 Festival Express : train qui parcourut en 1970 le Canada avec à son bord certains des plus grands groupes de rock de l’époque.

 Sports 
En sport :
 CRS Express de Saint-Georges : équipe de hockey sur glace de la Ligue nord-américaine de hockey de Saint Georges-de-Beauce au Québec, Canada.
 Express de Fredericton : ancienne franchise de hockey sur glace qui évoluait dans la Ligue américaine de hockey, championnat nord-américain, pour la ville de Fredericton.
 Express de Montréal : équipe de crosse de la National Lacrosse League établie à Montréal jusqu'en 2004, date à laquelle elle a déménagé à Saint Paul sous le nom de Minnesota Swarm.
 Express de Los Angeles : ancienne franchise professionnelle de football américain fondée en 1983 et basée à Los Angeles.
 Express de Roanoke : ancienne franchise professionnelle de hockey sur glace en Amérique du Nord, ayant évolué dans l'ECHL, basée à Roanoke en Virginie.
 Express FC : club ougandais de football basé à Kampala.
 Round Rock Express : équipe de ligue mineure de baseball fondée en 1999 et basée à Round Rock (Texas).

 Entreprises 
Entreprises :
 American Express : entreprise financière américaine, spécialisée dans les moyens de paiement.
 Carrefour Express : enseigne de supermarchés et de magasins de proximité du Groupe Carrefour.
 Carrefour Express (Belgique) : enseigne belge de magasins alimentaire de proximité.
 Corporate Express : entreprise néerlandaise de services, auparavant connue sous le nom de "Buhrmann".
 Express Scripts : entreprise américaine qui fait partie de l'indice NASDAQ-100.
 Express Union : entreprise camerounaise spécialisée dans le transfert rapide d'argent.
 Guilbert Express : entreprise française spécialisée dans les appareils de soudure et des outils chauffants.
 Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer : plus connu sous son acronyme Target, système de paiement en temps réel entre banques de l'Union européenne.
 U Express : enseigne française de magasins alimentaire de proximité.

 Attractions 
 Manhattan Express : ancien nom de Big Apple Coaster, des méga montagnes russes de l'hôtel New York-New York Hotel & Casino à Las Vegas, dans le Nevada, aux États-Unis.
 Menhir Express : attraction aquatique de type bûches au parc Astérix.
 Music Express : type de manège pour parcs d'attractions et fêtes foraines.
 Pony Express : montagnes russes de motos lancées du parc Knott's Berry Farm, aux États-Unis.
 T Express : montagnes russes en bois du parc Everland, en Corée du Sud.
 Wildlife Express Train : système de transport et attraction du parc à thème Disney's Animal Kingdom à Walt Disney World Resort en Floride.

 Armement 
 Dans l'armement : munition de chasse très puissante, et par extension arme destinée à l'utiliser (autrefois gros fusils généralement à 2 canons - de nos jours carabines à hautes performances).
 La dénomination est utilisée aussi pour les cartouches d'armes de poing. Ainsi le  .50 Action Express''' est une munition très puissante pour arme de poing de très gros calibre, développée en 1988 par Evan Whilden de Action Arms.

 Autres 

 Le Pineapple Express, un phénomène météorologique dans le Pacifique Nord ;
 Pineapple Express'', un film américain.

Homonymie